Scolia hortorum, la escolia de los jardines, es una avispa del orden Hymenoptera, familia Scoliidae.

Tienen las antenas fusiformes en los machos y redobladas en su extremo en las hembras; cabeza más estrecha que el tórax en los primeros y más anchas en las segundas; ocelos dispuestos en triángulo sobre la frente, que es de color amarillo con pequeñas manchas negras; mandíbulas provistas de tres dientes en los machos y sin dientes y arqueadas en las hembras; tórax casi cilíndrico; patas robustas, provistas de espinas fuertes; abdomen largo, redondeado por los lados, negro como todo el resto del cuerpo pero con fajas amarillas en el segundo y tercer segmento.

Esta especie alimenta sus larvas con las de Oryctes nasicornis (Fab.), coleóptero cuyas larvas son filófagas (se alimentan de hojas) y muy voraces, causando en su consecuencia daños de consideración a las plantas.

Practican agujeros en tierra de más de seis pulgadas de profundidad, donde depositan sus huevos en una larva del escarabajo huésped. Las larvas se alimentan del huésped. Para transformarse en pupas, hilan un capullo sedoso. 

Se encuentra en Europa.

Durante los días calurosos del verano se ven las escolias revoloteando sobre las flores, alimentándose de néctar.

Referencias
Manual de entomología, 2, Javier Hoceja y Rosillo, 1882
GBIF

Scoliidae